Griffith kan som auktorsförkortning betyda:

 William Griffith
 Edward Griffith

Robotskapade auktorsförkortningar